Андрей Грыц (, ) — словацкий актёр театра и кино, режиссёр.

Биография 
В 1971 году окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе по актёрскому мастерству. Свою актёрскую карьеру начал в Государственном театре в Кошице (1971—1978). С 1978 по 1981 год был фрилансером, а с 1981 года — участником ансамбля Bratislava New Stage.

После «Бархатной революции» занялся политикой, а затем основал независимую радиостанцию ​​Twist, директором которой был до конца 2004 года (лицензирована в 1991 году, начала вещание в феврале 1993 года и продолжала его до апреля 2006 года). С 2005 г. — заместитель председателя Совета директоров. 

Был почётным консулом Республики Сейшельские острова. Непродолжительное время работал режиссёром Новой сцены.

Снялся более чем в 100 кинофильмах. В чешском телесериале «Чёрные бароны» (2004) режиссера Юрая Герца он исполнил главную роль легендарного майора Терацкого.

Подписал Антихартию.

Фильмография 

 1975: Sebechlebskí hudci (Selim)
 1976: Keby som mal dievča (Oliver)
 1977: Advokátka (Belko)
 1978: Pustý dvor (Gabo)
 1980: Děti zítřků (Edoš)
 1980: Hodiny
 1983: «Тысячелетняя пчела» — каменщик
 1984: Sladké starosti (vrchný Fero Balucha)
 1985: Zabudnite na Mozarta (Deml)
 1986: Cena odvahy (frézár Vanák)
 1986: Galoše šťastia (major, zbrojnoš)
 1986: Utekajme, už ide! (Hadži Rawall)
 1987: Pehavý Max a strašidlá (kováč)
 1988: Kamarád do deště (Bureš)
 1988: Štek (Kamil Laborec)
 1989: Dynamit (hostinský)
 1989: Sedím na konári a je mi dobre (prokurátor)
 1990: Svědek umírajícího času
 1990: V rannej hmle (kpt. Hajčík)
 1992: Kamarád do deště II — Příběh z Brooklynu (Bureš)
 1994: Císařovy nové šaty (major)
 1994: Na krásnom modrom Dunaji (vrchný)
 1994: Vášnivý bozk (Mário)
 1996: Pasáž (vedúci)
 1998: Rivers of Babylon (Rácz)
 2002: Útek do Budína (Dubec)
 2010: Habermannův mlýn (Hartl)
 2012: Druhý dych (Šakal)

Литература 
Zemřel slovenský herec Andrej Hryc, trpěl akutní leukémií. iDNES.cz, 2021-01-31. Dostupné online

Примечания

Ссылки 
Andrej Hryc

Актёры Словакии